est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 2001.

Description 
 a été découvert le  à la Station Anderson Mesa, un des deux sites d'observation de l'observatoire Lowell en Arizona (États-Unis), par le programme Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS).

Caractéristiques orbitales 
L'orbite de cet astéroïde est caractérisée par un demi-grand axe de , un périhélie de , une excentricité de 0,18 et une inclinaison de 0,40° par rapport à l'écliptique. Du fait de ces caractéristiques, à savoir un demi-grand axe compris entre 2 et  et un périhélie supérieur à , il est classé, selon la , comme objet de la ceinture principale d'astéroïdes.

Caractéristiques physiques 
 a une magnitude absolue (H) de 16,0 et un albédo estimé à 0,138.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (28001-29000)
 Ceinture d'astéroïdes

Liens externes

Références 

Objet céleste découvert en 2001
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire
Astéroïde de la ceinture principale
Objet céleste découvert par le programme LONEOS
Objet céleste découvert à la station Anderson Mesa